Лосоюэ́ла-На́вас-Сьетейгле́сьяс () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Мадрид в составе автономного сообщества Мадрид. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сьерра-де-ла-Кабрера. Занимает площадь 51,28 км². Население — 1082 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Web de lozyuela-Navas-Sieteiglesias

Муниципалитеты Мадрида